Lipovača (Vukovar)
 Lipovača (Rakovica)